Крылос:
 крылос — в просторечии клирос;
 Крылос — село близ Галича на Украине (XII—XIV веках здесь и располагался древний Галич).